Michael Faraday (Newington Butts, 1791 - Hampton Court, 1867), físic i químic anglès 
 Faraday (unitat), unitat de càrrega elèctrica 
 Faraday (festival) festival anual de música independent celebrat a Vilanova i la Geltrú